Harpers Ferry är namnet på flera platser i USA:

 Harpers Ferry, Iowa – en ort i Allamakee County, Iowa
 Harpers Ferry, West Virginia – en ort i Jefferson County, West Virginia